St. Anger (àlbum), vuitè àlbum d'estudi de Metallica.
 St. Anger (cançó), senzill de Metallica inclosa en l'àlbum homònim.